«Виолет и Де́йзи» () — фильм режиссёра Джеффри С. Флетчера. Премьера фильма состоялась на 36-м Кинофестивале в Торонто 15 сентября 2011 года. Слоган фильма «Too much sugar can kill you» ()

Сюжет 
Виолет и Дейзи — история о двух юных киллерах, Дейзи (Сирша Ронан) и Виолет (Алексис Бледел), взявшихся за очередное дело, которое, по их мнению, будет быстрым и лёгким, однако встреча с целью нарушает их планы.

В ролях 
 Сирша Ронан — Дейзи
 Алексис Бледел — Виолет
 Джеймс Гандольфини — Майкл
 Дэнни Трехо — Расс
 Мэрианн Жан-Батист — Номер 1-й
 Татьяна Маслани — Эйприл
 Коди Хорн — Барби Сандей

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Детективные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 2011 года